Бурујенешти има више значења:

 Бурујенешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Бурујенешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији